Minuteman peut renvoyer à :
 un milicien membre de la milice populaire coloniale américaine des minutemen, qui devaient être prêts à combattre en moins de deux minutes pour défendre leur ville en cas d'attaque surprise et qui jouent un grand rôle dans la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 LGM-30 Minuteman, missile balistique intercontinental (ICBM) américain à ogive nucléaire lancé depuis le sol ;
 Minutemen, organisation d'extrême droite américaine, fondée en 1960 par le militant anti-communiste .
Minuteman Project

Voir aussi 
 
 

de:Minutemen
en:Minutemen (disambiguation)
nl:Minutemen
no:Minutemen